Eglón o Eglon puede referirse a:        

 Eglón (rey), un rey de Moab que oprimió a Israel.
 Eglón (Canaán), una ciudad de Canaán ubicada entre Gaza y Laquis.
 Eglon (Washington), una comunidad en el estado de Washington en la península de Kitsap.
 Eglon (Virginia Occidental), una comunidad en el estado de Virginia Occidental.